San Fernando ist der Name von
 Ferdinand III. (1199–1252), König von Kastilien
 Ferdinand von Avis (1402–1443), Prinz (Infant) von Portugal

San Fernando ist der Name folgender geografischer Objekte:

Städte:
 San Fernando del Valle de Catamarca, Hauptstadt der Provinz Catamarca, Argentinien
 San Fernando (Chile), Hauptstadt der Provinz Colchagua, Chile
 San Fernando (Spanien), Stadt und Halbinsel („La Isla“) in der Provinz Cádiz, Spanien
 San Fernando (Camarines Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur, Philippinen
 San Fernando (La Union), Stadt in der Provinz La Union, Philippinen
 San Fernando (Pampanga), Stadt in der Provinz Pampanga, Philippinen
 San Fernando (Cebu), Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 San Fernando (Tamaulipas), Stadt in Tamaulipas, Mexiko 
 San Fernando (Trinidad und Tobago), Stadt auf der Insel Trinidad, Trinidad und Tobago
 San Fernando de Apure, Hauptstadt des Bundesstaates Apure, Venezuela
 San Fernando (Kalifornien), Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien, USA
Ortschaften:
 San Fernando de Henares, Vorort von Madrid, Spanien
 San Fernando (Formentera), Spanien
 San Fernando de Maspalomas, Ortsteil der Gemeinde San Bartolomé de Tirajana auf Gran Canaria, Spanien
 San Fernando (Buenos Aires), Vorort von Buenos Aires, Argentinien
 San Fernando (Chalatenango), El Salvador
 San Fernando (Morazán), El Salvador 
 San Fernando (Chiapas), Mexiko
 San Fernando (Coahuila), Mexiko
 San Fernando (Durango), Mexiko 
 San Fernando (Tamaulipas), Mexiko
 San Fernando (Tungurahua), Ecuador
 San Fernando (Bukidnon), Philippinen
 San Fernando (Masbate), Philippinen
 San Fernando (Romblon), Philippinen
 San Fernando (Azuay), Ort in der Provinz Azuay in Ecuador
 San Fernando de Atabapo, Venezuela

Sonstiges:
 San Fernando (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 San Fernando Hill, Hügel auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 San-Fernando-Nunatak, Antarktis
 Partido San Fernando in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Bergwerk San Fernando, ein Bergwerk in Herdorf im Siegerland
 Departamento San Fernando in der argentinischen Provinz Chaco
 San Fernando (Nicaraguasee), eine Insel der Solentiname-Inselgruppe im Nicaraguasee, Nicaragua
 Reserva Nacional San Fernando, Peru
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Kunstakademie und Museum in Madrid

 San Fernando Valley, Talkessel in Kalifornien, Vereinigte Staaten

San Fernando, weitere Benennungen:
 ein Film von Gordon Douglas aus dem Jahr 1965